Brunnital ist der Name mehrerer Täler in der Schweiz:
 Alp und Seitental des Schächentals, Gemeinde Unterschächen, Kanton Uri, siehe Schächental#Seitentäler
 Seitental und Alp des Maderanertals unterhalb des Brunnifirns, Gemeinde Silenen, Kanton Uri, siehe Maderanertal#Seitentäler
 Einschnitt an der Ostflanke des Brunnistocks unterhalb Gitschenhöreli, Gemeinden Attinghausen und Seedorf, Kanton Uri